Current River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Current River Township (Arkansas)
 Current River Township (Missouri)